Ryoya Ogawa (Tóquio, 24 de novembro de 1996) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Ryoya Ogawa começou a carreira no FC Tokyo. 

Naturais de Tóquio
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo